Helen Raye, karatéka britannique.
 Lisa Raye, actrice américaine.
 Martha Raye, actrice américaine.
 Teddy Raye, chanteur français.

Nom de scène 
 Raye (1997-),  chanteuse britannique.

Voir aussi 
 Anse-la-Raye.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais